Herculândia kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Herculândia (ort), São Paulo, 
 Herculândia (kommun), São Paulo, 

Robotskapade Brasilienförgreningar